Idom (plaats), plaats in Denemarken
 Idom (parochie), parochie in Denemarken